

События 
 Консулы имп. Гонорий (VI раз) и Аристенет.
 Император Западной Римской империи Гонорий запретил гладиаторские бои после того, как монах из Малой Азии Телемах, выбежав на арену, призвал отказаться от кровопролития и был умерщвлён толпой зрителей.
 Вторая ссылка Иоанна Златоуста в Армению (горы Тавра).
 Иоанн Хризостом (Златоуст) низложен с константинопольского патриаршего престола отправлен в ссылку за критику Евдоксии, жены императора Восточной Римской империи Аркадия.
 У-ди (Лю Сун) разбил Хуань Сюаня и истребил его род, после чего взял фактическую власть.
 В Тоба Вэй создана система наследственных чинов.
 Вагаршапатский синод. В Армению привезены «Данииловы письмена»
 Народное восстание в Константинополе.

Скончались 
 Евдокия Элия — супруга императора Аркадия, дочь полководца римской армии Бавтона.
 Святой Телемах — христианский святой, преподобномученик, монах IV века.
 Дельфин из Бордо — святой Римско-Католической церкви, архиепископ Бордо (380—404).

См. также